Scraper foi uma banda britânica de Hardcore punk originada na condado de Midlands Ocidentais. Influênciada por uma variedade de bandas de Punk rock e Hardcore punk, Scraper foi comparado à bandas como Snuff, Leatherface, China Drum, Hüsker Dü e até mesmo Fast Eddie enquanto membro do Motörhead. Scraper se tornou popular em toda a segunda metade da década de 1990 com fortes seguidores nos arredores de Birmingham, Londres e Cardiff. No final da década de 1990 Scraper renomeou-se "Turnbull ACs". O álbum de 1996 do Scraper, "Built with Hate" recebeu as notas 4,5 (quatro e meio) de cinco pela Terroriser Magazine e nota quatro de cinco pela Kerrang!.

Membros da banda
Todos os membros do Scraper de 1993 à 1999, consistiam os seguintes membros.

Nigel Smethills: Guitarra/Vocal
Richard Childe: Bateria/Vocal
Paul Green: Baixo elétrico

História

Scraper foi formada em Birmingham, Midlands Ocidentais, no final de 1993. Rich e Paul se conheceram enquanto tocavam na banda de hardcore punk de Redditch, Chuckie Pig. Eles recrutaram Nigel (ex Giant Leap) através de um anúncio colocado na parede do Robannas Studios, em Birmingham. A carreira de gravação da Scraper teve um começo difícil, com tentativas fracassadas de lançar um single através da gravadora Tribal War, devido à questões de recursos financeiros e diferenças de opinião relativas ao gênero dos atos a serem representados pela gravadora. A inexperiente gravadora Household Name Records tomou o controle, e depois de incluir a Scraper na coleção "Last House on the Left", lançou um álbum completo com 10 faixas, Built With Hate, em um vinil de 10 polegadas. No álbum é notável que os primeiros 500 foram lançados em vinil azul, e são numerados à mão. 

Todas as músicas da Scraper foram gravadas e realizadas em D, ou no caso de Leave It e Let It Go, afinação Drop C (para ser tecnicamente preciso, D caído sintonizava para baixo um tom inteiro), contribuindo para seu som comercial. 

Os membros da Scraper também performaram como uma banda cover, Columbo, tocando principalmente punk dos anos 80 e covers de new wave (geralmente num ritmo alucinante), e exibiram Andy Lane (Ex Zodiac Motel, Giant Leap, The Village) nos vocais.

Discografia
Scraper lançou vários Demo Cassettes (Cassetes de demonstração), um álbum, um single, e apareceu em algumas compilações.

Demos (Demonstrativos)
Agosto de 1994: First Demo
Abril de 1995: Second Demo
Dezembro de 1997: The Full Johnny Turk

Compilações
1996: Last House on the Left (pela Household Name Records, participação do Scraper na faixa The Shocks)
1999: Fuck Off Household Name pela Household Name Records, participação do Scraper na faixa Nut Roast)
2010: Punk Kills Volume 16 (pela 272 Records, participação do Scraper na faixa In The Blood)

Álbums
5 de Agosto de 1996: Built With Hate (pela Household Name Records)

Singles
Junho de 1998: Asleep At The Wheel (pela Home Made Records)

Bandas de hardcore punk
Bandas da Inglaterra
Bandas formadas em 1993
Bandas extintas em 1999